TS steht

in der Luftfahrt für:
 Air Transat nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Tunesien
 Transportfliegerstaffel (NVA-Luftstreitkräfte)
 Transsibirien, Luftverkehrslinie (Richtungscode) nach dem Code der IATA

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen für:
 Deutschland: Landkreis Traunstein
 Irland: Administrative County South Tipperary/Tiobraid Árann Theas
 Italien: ehemalige Provinz Triest (siehe auch: Stadt Triest)
 Moldau: nicht-diplomatische Botschaftsangehörige
 Norwegen: Odda in der Provinz Vestland
 Serbien: Trstenik
 Slowakei: Okres Tvrdošín
 USA (in der Form T S): Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland: Überführungskennzeichen, Standort Stuttgart

in der IT für:
 TeamSpeak, eine Sprachkonferenzsoftware für das Internet und LAN
 Technical Specification, eine Bezeichnung für Standards u. a. der 3GPP
 Telesync, eine Form des Rippens von Kinofilmen
 Terminalserver
 Transportstrom, auch als Dateinamenendung *.ts, für den unverändert aufgenommenen MPEG-2-DVB-Stream

in weiteren technischen Bereichen für:
 Technical Support, siehe Technische Unterstützung
 Thermisches Spritzen, ein Verfahren zur Vergütung von Metall- und Materialoberflächen
 Tip-Sleeve, 6.3 mm (1/4") Audio-Klinkenstecker, 2-polig (Mono)
 Tragkraftspritze, eine tragbare Feuerlöschpumpe
 Telegabel, Schwinge, Motorradtypenreihe MZ TS des VEB Motorradwerk Zschopau
 Turbinenschiff (engl. Turbine Steamer oder Turbine Ship)
 Triebwagenschnellzug

in der Medizin für:
 Trauma Score, ein physiologisch orientiertes Scoring-System
 Tourette-Syndrom, neuropsychiatrische Erkrankung
 Tuberöse Sklerose, eine Erbkrankheit von Haut und Gehirn

in der Politik für:
 Team Stronach, österreichische Partei
 Tėvynės Sąjunga, konservative Partei in Litauen

in sonstigen Bereichen für:
 Stuttgart Hauptbahnhof gemäß bahnamtlichem Betriebsstellenverzeichnis
 Tätigkeitsschwerpunkt (TS), Qualifikationsbezeichnung z. B. bei Rechtsanwälten und Zahnärzten
 Tagessatz, die pro Tag angesetzte Berechnungseinheit bei der Ermittlung eines Geldbetrages
 Teleshopping, eine Verkaufsform, bei der dem Endverbraucher Produkte über das Fernsehen präsentiert werden
 Teesside, postcode area als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich
 Teilnehmersatz, Anschlussbaugruppe in der Vermittlungstechnik
 Teilsäule, in der Außenwerbung eine zur Hälfte mit einem Motiv belegte Litfaßsäule
 Telefonseelsorge
 Telefonsex
 Terra Sigillata, eine Keramikgattung im Römischen Reich
 Thunderstorm, offizielle World-Meteorological-Organization-Abkürzung für Gewitter
 Tidenstieg, siehe Tidenhub
 Tosylat
 Transsexualität oder Transsexuelle(r)
 Tribunal Supremo, Spaniens Oberster Gerichtshof
 Trockensubstanz
 Trolleybus Solingen, ein ehemaliger deutscher Oberleitungsbustyp
 TS 1, Lokalfernsehsender Tele Salzkammergut
 das Zeichen des Münzmeisters Terentz Schmidt auf den Weidenbaumtalern der Münzstätte Kassel (1621–1634)

Ts steht für:

 Ts-Signal im deutschen Eisenbahnwesen
 Tosylgruppe, eine sehr reaktive chemische Molekülgruppe
 Tenness, chemisches Element

ts steht für:

 tons, gemeint ist die long ton, siehe Tonne (Einheit)#Long ton
 Teaspoon, als Maßangabe beim Kochen für Teelöffel
 Tenorsaxophon, Partituren oder Besetzungslisten
 Thor Steinar, eine Bekleidungsmarke der MediaTex GmbH
 Tsonga (Xitsonga), Sprache, ISO 639-1
 den Sprachlaut [ts], siehe Stimmlose alveolare Affrikate
 ein Dateiformat, siehe Transportstrom

TS